Mineral Wells désigne :

 Mineral Wells, une ville située dans le Texas ;
 Mineralwells, une ville située en Virginie-Occidentale.

Homonymie de toponyme